Le Grand Bleu steht für:

 Le Grand Bleu, französischer Spielfilm (1988), siehe Im Rausch der Tiefe
 Le Grand Bleu (Schiff), Motoryacht (2000)

Siehe auch:
 Grand Bleu de Gascogne